Schaeffers ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Schaeffers (1911–1970), deutscher Librettist, Musikverleger und Filmproduzent
 Willi Schaeffers (1884–1962), deutscher Kabarettist und Schauspieler